Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji PTT Pattaya Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Maria Kirilenková, která se rozhodla na turnaji nestartovat.

Soutěž dvouhry vyhrála čtvrtá nasazená tenistka Jekatěrina Makarovová z Ruska, která ve finále zdolala Češku Karolínu Plíškovou ve dvou sadách .

Jekatěrina Makarovová na okruhu WTA Tour získala druhý titul ve dvouhře, první od červnového AEGON International 2010, a celkově sedmou turnajovou trofej.

Nasazení hráček 
  Sabine Lisická (2. kolo, odstoupila)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo, odstoupila)
  Sorana Cîrsteaová (čtvrtfinále)
  '''Jekatěrina Makarovová (vítězka)
  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Thailand Open (Pattaya)

WTA Tour 2014